Berggren kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacob Berggren
 Kai Berggren
 Matz Berggren
 Sven Berggren

Robotskapade auktorsförkortningar